Puhu je smyšlená obec, která byla tradována v pověstech z Jizerských hor. Podle pověstí to byla obec zlodějská a žertovné povídky se týkají právě tohoto charakteru obce, kde všichni kradli. Naposledy byla pověst o Puhu zpracována v knize Vladimíra Hulpacha Báje a pověsti z Čech a Moravy – Liberecko.

Fiktivní obce
Jizerské hory